Amalia Augusta de Baviera (en alemán, Amalie Auguste von Bayern; Múnich, 13 de noviembre de 1801-Dresde, 8 de noviembre de 1877) fue la esposa del rey Juan I de Sajonia y por tal motivo reina consorte de Sajonia entre los años 1854 y 1873. Era hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa, Carolina de Basen, por lo tanto, fue princesa de Baviera y miembro de la casa real Wittelsbach. Fue tía de la reina-emperatiz Isabel de Baviera, más conocida como "Sissi". Amalia era hermana gemela de Isabel Luisa de Baviera, reina de Prusia como esposa de Federico Guillermo IV de Prusia.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 10 de noviembre de 1822 por poderes en Múnich y el 22 de noviembre en persona en Dresde con el príncipe Juan de Sajonia, que fue rey de Sajonia de 1854 a 1873. El matrimonio tuvo nueve hijos, de los cuales seis murieron jóvenes y antes que ella:

 María Augusta (1827-1857), murió soltera y sin descendencia.
 Alberto I (1828-1902), rey de Sajonia. Casado con la princesa Carola de Suecia, hija del príncipe Gustavo de Suecia; sin descendencia, aunque tuvo hijos ilegítimos.
 María Isabel Maximiliana (1830-1912), casada en primeras nupcias con Fernando, duque de Génova y príncipe de Saboya y Cerdeña, y en segundas con el marqués Nicolás Rapallo; con descendencia del primer matrimonio.
 Ernesto (1831-1847), murió en la juventud y sin descendencia.
 Jorge I (1832-1904), rey de Sajonia. Casado con la infanta María Ana de Portugal; con descendencia.
 Sidonia (1834-1862), murió soltera y sin descendencia.
 Ana María Maximiliana (1836-1859), casada con el gran duque Fernando IV de Toscana; tuvo una hija y murió poco después.
 Margarita Carolina Federica (1840-1858), casada con el archiduque Carlos Luis de Austria; sin descendencia.
 Sofía María Federica (1845-1867), casada con el duque Carlos Teodoro de Baviera; tuvieron una hija.

Durante sus frecuentes estancias en Sajonia, su hermana Isabel describió a su esposo, el futuro rey Federico Guillermo IV de Prusia, la vida familiar de su hermana gemela, Amalia.

Período como reina 
Desde 1850 fue directora de la asociación de mujeres en Dresde, que fue fundada por su hermana, la reina María Ana de Sajonia. En 1859, reorganizó la asociación como Zentralausschuß obererzgebirgischen und der vogtländischen Frauenvereine y estableció una base legal para la misma, bajo la cual la organización continuó hasta 1932.

Firme creyente en la monarquía absoluta de derecho divino, la reina despreciaba el gobierno representativo y el liberalismo. Aunque era una católica ultraconservadora, no está claro hasta qué punto estuvo involucrada en la dura persecución del gobierno de los protestantes sajones en la década de 1860, que incluyó torturas y largos períodos de encarcelamiento.

Escritos 

 Cuatro cartas de la reina Amalia Augusta a la condesa Ida Hahn-Hahn, del 3 de junio de 1870 al 25 de abril de 1876.
 Numerosas cartas a su hermana gemela, la reina Isabel de Prusia.

Distinciones honoríficas 
 3 de mayo de 1825: Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()
 16 de enero de 1823: Dama (número 203) de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 Dama gran cruz de la Imperial Orden de San Carlos ().

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes de Sajonia
Reinas consortes del siglo XIX
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas de la Orden de Luisa
Damas grandes cruces de la Orden imperial de San Carlos
Princesas de Sajonia por matrimonio
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Múnich
Católicos de Alemania